Der Dreiband-Weltcup 1995/1 war das erste UMB-Weltcup-Turnier im zehnten Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 3. bis zum 8. Januar 1995 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Vejle in der dänischen Region Syddanmark statt. Es war das erste Dreiband-Weltcup-Turnier in Dänemark.

Geschichte 
Der in Wien geborene Schweizer Andreas Efler sorgte im dänischen Vejle für eine Überraschung. Er beherrschte das Turnier mit allen Turnierbestleistungen und gewann das Finale verdient mit einer Weltklasseleistung gegen den Spanier Daniel Sánchez glatt mit 3:0 Sätzen. Im Spiel um Platz drei gewann der Europameister John Tijssens gegen den Weltmeister Rini van Bracht mit 3:2 Sätzen. Sanchez übernahm mit seiner Finalteilnahme die Führung in der UMB-Weltrangliste.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln.

Turniermodus 
In der Qualifikationsrunde wird auf zwei Gewinnsätze à 15 Punkte im Round Robin gespielt. Die beiden Gruppenbesten qualifizieren sich für das 1/16-Finale. Dazu kommen 14 gesetzte Spieler. Ab dem Hauptwettbewerb (1/16-Finale) werden alle Partien auf drei Gewinnsätze à 15 Punkte im K.-o.-System gespielt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
  Rini van Bracht (Weltmeister)
  John Tijssens (Europameister)

Nach Rangliste
  Daniel Sánchez
  Jorge Theriaga
  Koen Ceulemans
  Leslie Menheer
  Christian Rudolph
  Leon Smolders
  Egidio Vieira
  Maximo Aguirre
  Raymond Steylaerts
  Paul Stroobants
  Hans Laursen
  Lennart Blomdahl

Wildcardspieler (Ausrichter)
  Dion Nelin
  Brian Knudsen

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Spiel um Platz 3

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1995 1
Karambolageveranstaltung 1995
Billardturnier in Vejle Kommune